McCormick kan syfta på:

 McCormick Tractors – en italiensk traktortillverkare

Personer med namnet McCormick 
 Cody McCormick, (född 1983), kanadensisk ishockeyspelare
 Cyrus Hall McCormick (1809–1884), amerikansk uppfinnare
 Henry Clay McCormick (1844–1902), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant och justitieminister för Pennsylvania
 Joseph McCormick (1894–1958), amerikansk ishockeyspelare
 Joseph Medill McCormick (1877–1925), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant och senator för Illinois
 Kelly McCormick, (född 1960), amerikansk simhoppare
 Lawrence McCormick (1890–1961), amerikansk ishockeyspelare
 Max McCormick (född 1992), amerikansk ishockeyspelare
 Pat McCormick, (född 1930), amerikansk simhoppare
 Peter Dodds McCormick (1834–1916), skotsk-australisk skollärare och kompositör
 Robert McCormick (1800–1890), engelsk polarforskare
 Sierra McCormick (född 1997), amerikansk skådespelare

Fiktiva personer med namnet McCormick
 Kenny McCormick – en av de fyra huvudkaraktärerna i den animerade TV-serien South Park

Geografi

USA 

 McCormick, South Carolina, countyhyvydort, McCormick County,

Se även
 McCormick (udde): Antarktis
 McCormick Bay: ), Kanada (3)
 McCormick Creek: Kanada (4), Nya Zeeland (2), USA (17)
 McCormick Dal: Grönliand
 McCormick Fjord: Grönland
 McCormick Island: Kanada (3), USA
 McCormick Lake: Kanada (8), USA (10)
 McCormick Point:Kanada

 Anse McCormick; Kanda
 Barrage McCormick:  Kanada
 Île McCormick: Kanada
 Lac McCormick:  Kanada (3)
 Mount McCormick: Antarktis, Kanada, Nya Zeeland (2)
 Ruisseau McCormick: Kanada (3)

Se även 
 McCormack, skotskt efternman

Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn